Амирова, Гульнара Ирнесовна (башк.Әмирова Гөлнара Ирнес ҡыҙы; род. 7 июля 1968 года, Уфа) - актриса Башкирского Государственного Академического театра драмы им. Мажита Гафури. Народная артистка Республики Башкортостан (2019).

Биография 
Гульнара Ирнесовна родилась 7 июля 1968 года в городе Уфа. Окончила Ермекеевскую среднюю школу (1985) и театральный факультет Уфимского государственного института искусств, ныне Башкирская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова (1991) по специальности актёр драматического театра и кино.

Работала воспитателем детсада «Солнышко» (1986-1987). После окончания института искусств — в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури, актёр драмы высшей категории. Успешно выступала в спектаклях по пьесам Н. Асанбаева, Ф. Булякова, М. Гилязева, М. Карима, М. Файзи, У. Шекспира в Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Минске.

Театральные работы 
Виола («Двенадцатая ночь» - Шекспир У.); Зарзария («Вечерняя трапеза» - Карим М.); Катя («Израненная судьба» - Асанбаев Н.); Мария («Недоразумение» - Камю А.); Фатима («Любишь, не любишь?» - Буляков Ф.М.).

«МАКТЫМСЫЛУ, АБЛЯЙ И КАРА ЮРГА» («МАҠТЫМҺЫЛЫУ, ӘБЛӘЙ ҺӘМ ҠАРА ЮРҒА») роль: Чёрная кобыла (Ҡара бейә)

«ОДНАЖДЫ В САНАТОРИИ» («БЕР МӘЛ САНАТОРИЙҘА...») роль: Ирина 

«ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» («КӘКҮК ОЯҺЫ») роль: Кэнди

«ЧЕРНОЛИКИЕ» («ҠАРА  ЙӨҘҘӘР» ) роль: Бедер (Бәҙәр)

«КОТ В САПОГАХ» («ИТЕКЛЕ  БЕСӘЙ») роль: Волшебница Этиссера (Тылсымсы Этиссера) 

«ЮСУФ и ЗУЛЕЙХА» («ЙОСОФ ҺӘМ ЗӨЛӘЙХА») роль: 1-я (1-се)

«МАМУЛЯ» («МИН ҺИНЕҢ ҠӘЙНӘҢ БУЛАМ») роль: Марьям Иршатовна (Мәрйәм Иршатовна)       

МОРЕ. ОСТРОВ. КЛАД (ДИҢГЕҘ. УТРАУ. ХАЗИНА) роль: Боцманша (Боцман ҡатын)

Награды 
Заслуженная артистка Республики Башкортостан

Ссылки 
http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=1913

Родившиеся 7 июля
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся в Башкортостане
Актрисы России